Бобровщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бобровщина — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Бобровщина — деревня в Городокском районе Витебской области.